

Geografia
Borzone – frazione di Borzonasca in provincia di Genova

Persone
Carlo Borzone – pittore italiano, figlio di Luciano
Francesco Borzone – pittore e astronomo italiano, figlio di Luciano
Giovanni Battista Borzone – pittore italiano, figlio di Luciano
Luciano Borzone – pittore italiano, padre di Carlo, Francesco e Giovanni Battista